Deubner ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Deubner (1905–1969), deutscher Physiker
 Franz-Ludwig Deubner (1934–2017), deutscher Astronom und Astrophysiker
 Fritz Deubner (1873–1960), deutscher Pädagoge, Schriftsteller und Heimatforscher
 Ludwig Deubner (1877–1946), deutscher Altphilologe und Religionswissenschaftler
 Otfried Deubner (1908–2001), deutscher Klassischer Archäologe und Diplomat

Deubner steht für:
 Deubner-Verlag, deutscher Fachverlag

Siehe auch:
 Teubner